Földrajz
 Amerikai Egyesült ÁLlamok
 Golden (Colorado)
 Golden (Idaho)
 Golden (Illinois)
 Golden (Missouri)
 Golden (Nebraska)
 Golden (Greenbrier megye, Nyugat-Virginia)
 Golden (Marshall megye, Nyugat-Virginia)
 Golden (Oregon)
 Golden (Texas)
 Golden (Utah)
 Golden (Új-Mexikó)
 Golden (Washington)

 Kanada
 Golden (Brit Columbia)

Együttes
 Golden, amerikai rockegyüttes

Albumok
 Golden (Failure-album)
 Golden (Kit Downes Trio-album)
 Golden (Kylie Minogue-album)
 Golden (Lady Antebellum-album)
 Golden (Parade of Lights-album)
 Golden (Romeo Santos-album)
 Golden (Rosita Val-album)

Dalok
 Golden (Brandon Beal-dal)
 Golden (Jill Scott-dal)
 Golden (Kylie Minogue-dal)
 Golden (Lady Antebellum-dal)
 Golden (Travie McCoy-dal)
 Golden (Harry Styles-dal)